Het ATP-toernooi van Durban (officieel het South African Open) van 1993 vond plaats van 29 maart tot en met 4 april in het Zuid-Afrikaanse Durban. Het toernooi werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Westridge Park Tennis Stadium.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Durban
ATP-toernooi van Johannesburg